Pohoří est un toponyme qui peut désigner :

Pohoří, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Pohoří, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie